Двенадцатый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 22 сентября 1957 года по 10 апреля 1958 года. Победителем стал ЦСК МО.

Регламент чемпионата 
Схему проведения турнира в этом сезоне снова изменили, отчасти она напоминала схему сезона 1952/1953. 
В классе «А», после предварительного этапа, 8 сильнейших команд разыгрывали медали. Остальные команды разыгрывали места с 9 по 16, последняя команда переходила в класс «Б». В следующем сезоне 6 сильнейших команд и команды, занявшие 9 и 10 места, должны были составить первую подгруппу класса «А», получая право бороться за медали. Команды, занявшие 7, 8 и места с 11 по 15, вместе с победителем класса «Б» должны были составить вторую подгруппу класса «А», разыгрывающих места с 9 по 16. 
Таким образом происходило разделение команд для проведения чемпионата в следующем сезоне в 3 дивизионах, впервые в первенствах СССР.

Класс «А» 
К участию допускались команды прошлогодней группы «А», кроме занявшего последнее место московского «Буревестника», победитель класса «Б» МВО Калинин, также место челябинского «Буревестника» занял СК им. Свердлова.

Первый этап
Предварительные игры прошли с 22 сентября по 1 октября в Сокольниках. Состав подгрупп определялся жеребьёвкой, при этом первые четыре команды прошлого сезона не могли попасть в одну подгруппу. Это же касалось и второй, третьей и четвертой «четвёрок» прошлогоднего первенства. Две первые команды каждой подгруппы продолжали играть за медали, остальные разыгрывали места с 9 по 16.
Матчи в подгруппах проходили до определения двух победителей, поэтому 4 матча не состоялось, т.к. они не могли повлиять на дальнейшее распределение команд.

Подгруппа 1

Подгруппа 2

Подгруппа 3

Подгруппа 4

Финал 
Решающие игры в обеих подгруппах, впервые в розыгрышах чемпионатов СССР, проходили в 4 круга.

За 1-8 места 
Розыгрыш медалей прошёл с октября по апрель. Благодаря перевесу в личных встречах с действующим чемпионом, с разрывом в одно очко ЦСК МО завоевал золотые медали. 
СКВО и «Торпедо», заняв последние места, должны были перейти во вторую подгруппу класса «А», но, в связи с расширением первой подгруппы, остались в сильнейшем дивизионе.

За 9-17 места 
Игры во второй подгруппе прошли с ноября по март. Московский «Спартак» и «Химик», заняв первые места, получили право в следующем сезоне выступать в сильнейшем дивизионе. 
После проведения предварительных игр, к играм во второй подгруппе бы допущен участник прошлогоднего класса «А» челябинский «Буревестник», выступивший под названием «Урожай». Заняв последнее место, команда выбыла в класс «Б».

Лучшие бомбардиры 
 Алексей Гурышев («Крылья Советов» Москва) — 40 шайб
 Вениамин Александров (ЦСК МО) — 32 шайбы
 Владимир Гребенников («Крылья Советов» Москва) — 31 шайба
 Константин Локтев (ЦСК МО) — 28 шайб
 Николай Снетков («Локомотив» Москва) — 27 шайб
 Юрий Горбунов («Спартак» Свердловск) — 27 шайб
 Франц Лапин («Авангард» Ленинград) — 26 шайб
 Беляй Бекяшев (СКВО Ленинград) — 25 шайб

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Факты чемпионата

Переходы
 Сменили подмосковье на Крылья Советов Евгений Ёркин и Эдуард Иванов
 В ЦСК МО перешли из «Торпедо» и калининского СКВО Леонид Волков и Владимир Брежнев
 В калининский СКВО ушёл Виктор Шувалов

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ленинградского «Авангарда» с  ЦСК МО – 1-17 и Крыльями Советов – 0-13. 
Самыми результативными стали матчи Крыльев Советов с «Торпедо» – 13-7 и новосибирского «Динамо» с «Урожаем» – 12-7. 
Наименее результативными стали матчи «Динамо» Москва - «Авангард» Челябинск, «Химик» Воскресенск - СКВО Калинин и СКВО Калинин - СК им. Свердлова Пермь – 1-0.

Переименования 
 Команды из Ленинграда и Калинина, как и другие региональные армейские команды, стали называться СКВО – Спортивный клуб военного округа.
 сменила название команда из Электростали
 «Химик» с этого сезона окончательно переехал в Воскресенск.

Класс «Б» 

Количество участников в турнире увеличилось с 29 до 34 команд.
29 команд РСФСР были разделены на 4 подгруппы, и одновременно являлись участниками первой группы чемпионата РСФСР, разыгрывающих звание чемпиона республики. Команды, занявшие в подгруппах последние места, должны были перейти на следующий сезон во вторую группу чемпионата РСФСР, но, из-за изменения регламента, остались в классе «Б». 
Представители Эстонии, Литвы, Белоруссии, Украины и Казахстана были сведены в зону союзных республик. 
По две лучшие команды подгрупп РСФСР и лучшая команда зоны союзных республик участвовали в финальном турнире за выход в класс «А». Место проведения финала определялось после выявления состава финалистов.

Первый этап 
Предварительные игры прошли с 15 декабря по 23 февраля.

1-я подгруппа РСФСР

2-я подгруппа РСФСР

3-я подгруппа РСФСР

4-я подгруппа РСФСР

Зона союзных республик 
Игры прошли с 19 по 23 февраля в Таллине.

По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – В. Орлов (Белорусская ССР)
 Лучший защитник – Юлиус Раудсепп (Эстонская ССР)
 Лучший нападающий – Георгий Рябов (Эстонская ССР)

Финал 
Решающие игры прошли со 2 по 13 марта в Омске. Звание чемпиона РСФСР и путёвку во вторую подгруппу класса «А» получил ЛИИЖТ.

По итогам финальных игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Шляпников (СКВО Оренбург)
 Лучший защитник – Юрий Романенко («Спартак» Омск)
 Лучший нападающий – Вячеслав Лощинин (СКВО Владимир)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1957-58 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1957-1958
 http://www.hockeystars.ru/art1958.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1957 год в хоккее
1958 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1958 году
Чемпионаты СССР в 1957 году